Tully Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tully Township (Marion County, Ohio)
 Tully Township (Van Wert County, Ohio)